Second Coming může být:

 Second Coming (album) – album skupiny The Stone Rosis z roku 1994
 Second Coming (skupina) – americká rocková skupina
 Second Coming (album, Second Coming) – album skupiny Second Coming z roku 1998